Chumacero ist der Familienname folgender Personen:

 Alí Chumacero (1918–2010), mexikanischer Schriftsteller
 Juan de Herrera y Chumacero (um 1665–1738), kolumbianischer Komponist